Bujanowski ist der Familienname folgender Personen:

Michail Nikolajewitsch Bujanowski (1891–1966), russischer Hornist
Witali Michailowitsch Bujanowski (1928–1993), russischer Hornist, Sohn von Michail Bujanowski